Rhipaeosaurus est un genre éteint de parareptiles pareiasauromorphes de la famille des nyctérolétéridés ayant vécu au cours du Permien moyen, durant le Roadien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles consistent en un seul squelette presque complet, dont le crâne se limite cependant aux seules mandibules. Il a été découvert près de la ville de Belebeï en république de Bachkirie, en Russie. Certains de ces fossiles sont aujourd'hui dégradés ou perdus.

Une seule espèce est rattachée au genre : Rhipaeosaurus tricuspidens, décrite par Ivan Efremov en 1940. L'ancienne espèce Rhipaeosaurus talonorophus a été mise en synonymie avec le tétrapode
reptiliomorphe non-amniote Leptoropha talonophora par Ivakhnenko en 1997.

Description 
C'est un grand nyctérolétéridé mesurant environ  de long, ce qui en fait le plus grand des nyctérolétéridés connus.
La longueur de son crâne peut être estimée à une quinzaine de centimètres pour une largeur maximale d'une dizaine de centimètres. Son squelette post-crânien montre de fortes ressemblances avec celui de Macroleter.

Ses dents sont aplaties, terminées trois pointes ou lobes qui ont donné son nom à l'espèce : tricuspidens (dents à trois cuspides). Cette caractéristique constitue la principale autapomorphie du genre.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre la position de Rhipaeosaurus au sein de cette famille :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1940